Vermeire ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Vermeire (1885–1977), belgischer Bildhauer und Schnitzer
 Kaatje Vermeire (* 1981), belgische Grafikerin und Illustratorin
 Robert Vermeire (* 1944), belgischer Radrennfahrer, Weltmeister im Radsport
 Séverine Vermeire (* 1970), belgische Gastroenterologin